Valea Bisericii se poate referi la:
Valea Bisericii, Gorj
Valea Bisericii, Ialomița